Євфемія Угорська (бл. 1050 — 2 квітня 1111) — угорська принцеса, княгиня моравська з династії Арпадів.

Біографія 
Донька короля Угорщини Андрія I та української княжни Анастасії, доньки Великого князя Київського Ярослава Мудрого. Існує також гіпотеза, що Євфимія була дочкою короля Бели I (молодшого брата Андрія) та його дружини Рікси Польської.

Була одружена з Моравським князем Отто I Прекрасним, наймолодшого з синів князя Богемії Бретіслава I.

Коли Отто І помер у 1087 році, Євфемія з дітьми вдалася до захисту його брата князя Конрада I з Брно. Проте король Вратислав II віддав Оломоуцьке князівство своєму синові Болеславу й вигнав Євфемію з дітьми.

1091 року Болеслав несподівано помер, після чого Вратислав вторгся в Моравію. Але в 1092 році проти нього виступив його власний син — Бржетіслав II. За посередництва дружини Конрада Брненського Вратислав уклав мир з братами. 

Після цього, в 1091/1092 році, сини Отто І: Святополк і Отто повернулись в Оломоуц й отримали батьківську спадщину, а повнота влади була у їх матері Євфиміі, що правила як регент. Їх самостійне правління почалося близько 1095 року.

Вона померла в 1111 році і була похована разом з чоловіком в Градиському монастирі. Таким чином Конрад І здобув під свою владу всю Моравію.

Діти:
 Святополк I , князь Богемії (1107—1109)
 Отто ІІ Чорний, князь Оломоуцький (1091—1110 і 1113—1126).
 Богуслава (пом. після 1078).

Родовід

Джерела 
 Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895.
 Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław - Warszawa 1992.
 WIHODA, Martin. Morava v době knížecí 906–1197. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 464 s. ISBN 978-80-7422-563-0.

Арпади